La nazionale di calcio femminile del Kazakistan  è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Kazakistan, gestita dalla Federazione calcistica del Kazakistan (KFF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 16 aprile 2021 occupa l'81º posto della graduatoria.

Costituita poco dopo l'indipendenza, si affiliò inizialmente all'AFC. Disputò la sua prima partita il 24 settembre 1995 all'esordio nella Coppa d'Asia, pareggiando contro . Dal 2002 è affiliata alla UEFA.

Come membro dell'UEFA partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA e al Campionato europeo UEFA.

Storia

1995-2002 
La nazionale dopo essere stata fondata nel 1995 ed essere entrata a far parte dell'Asian Football Confederation esordisce nella Coppa d'Asia 1995. In questo torneo colleziona due pareggi a reti inviolate contro Hong Kong e le Filippine e viene poi sconfitta per 7 a 0 dalla Cina. I soli due punti conquistati non le permettono di superare la fase a gruppi.

Nella Coppa d'Asia 1997 arrivano altre due sconfitte per 11 a 0 contro la Corea del Sud e 6 a 0 contro Taipei Cinese sancendo l'eliminazione di nuovo nella fase a gruppi.

Nel 1999 nel massimo torneo asiatico arrivano le prime due vittorie entrambe per 8 a 0 contro Hong Kong e il Guam. Il torneo vede pero in ogni caso l'eliminazione sempre nella fase a gruppi a causa delle sconfitte arrivate contro la Sud Korea per 6 a 0 e la Cina per 9 a 0.

In tre partecipazioni il Kazakistan ha collezionato due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte segnando sedici gol e subendone trentanove.

2002-2017 
Dal 2002 è entrata a far parte della UEFA ma non è mai riuscita a qualificarsi per il Campionato europeo di calcio femminile.

Qualificazioni al campionato mondiale di calcio femminile 2019 
Durante le Qualificazioni al campionato mondiale di calcio femminile 2019 - UEFA finisce nel gruppo preliminare con la Lettonia, la Georgia e l'Estonia dove grazie a due vittorie e un pareggio passa alla fase successiva. Viene inserita nel gruppo 1 insieme all'Inghilterra, la Russia, il Galles e la Bosnia ed Erzegovina.

Partecipazioni al campionato mondiale 
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al campionato asiatico 
 1993: non ha partecipato
 1995: fase a gironi
 1997: fase a gironi
 1999: fase a gironi
 2001: non ha partecipato

Partecipazioni al campionato europeo 
 2005: non qualificata
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Note

Collegamenti esterni